XXVIII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 28-й хоккейный турнир среди украинских клубных профессиональных команд в сезоне 2019/2020 года, организованный Федерацией хоккея Украины, организованный украинской коммерческой организацией «Украинская хоккейная лига», которой права на проведение турнира делегировала Федерация хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Украинской хоккейной лиги  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте Украинской хоккейной лиги  
 Сайт Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте Федерации хоккея Украины  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте «Elite Prospects» 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2019/2020 на сайте «pointstreak.» 

2019/2020
2019 год в хоккее
2020 год в хоккее